Roclenge, Rukkelingen en néerlandais, désigne deux villages en Belgique, de la frontière limbourgo-liégeoise: 
Roclenge-sur-Geer, dans la province de Liège.  
Roclenge-Looz, dans la province de Limbourg.

Rukkelingen est aussi le nom d'un château à Leeuw-Saint-Pierre.